Baldassari ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Baldassari (oder Baldassarri) (um 1685–1739), italienischer Sopran-Kastrat und Opernsänger 
 Carlos Baldassari (* 1979), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Jean Baldassari (1925–2018), französischer Radrennfahrer
 Pietro Baldassari (* vor 1690–1768), italienischer Komponist und Geistlicher

Siehe auch:
 Baldassarri
 Baldessari